Артериовенозная фистула — соединение между веной и артерией, не существующее в норме. Обычно кровь течет из артерий в капилляры, а затем в вены. При артериовенозной фистуле кровь минует капилляры и прилежащие ткани получают меньше питательных веществ из крови. 

Обычно артериовенозная фистула возникает в ногах, но может развиваться в любом месте тела.

Причины АВФ 

 Колющие раны или раны от огнестрельного оружия.
 Врожденная фистула.
 Генетические заболевания (болезнь Ослера-Вебера-Ренду).
 Искусственно созданная фистула для облегчения диализа при тяжелой почечной недостаточности.

Симптомы 

 Пурпурные, выпуклые вены, которые можно увидеть сквозь кожу, похожи на варикозное расширение вен
 Отеки в руках или ногах
 Снижение артериального давления
 Усталость
 Сердечная недостаточность

Осложнения АВФ 
 Синдром артериального обкрадывания (давление в артерии падает, а в вене наоборот возрастает). В результате кровоснабжение участков организма снабжаемых поражёнными ветвями сосудов резко снижается.
 Сердечная недостаточность (при больших фистулах происходит значительное падение артериального давления, что приводит к увеличению числа сердечных сокращений).
 Аневризмы (вены не рассчитаны на большое давление артериальной крови, в результате стенка вены растягивается и может разорваться)
 Тромбоз (в ветвях повреждённых сосудов лежащих ниже уровня фистулы скорость кровотока уменьшается. Это может спровоцировать тромбоз)
 Со временем все фистулы увеличиваются в размерах

Диагностика 
 Ангиография (золотой стандарт диагностики сосудистых патологий)
 КТ-ангиография (менее инвазивен, но и менее информативен по сравнению с ангиографией)
 МР-ангиография (мало информативен, в состоянии показать только крупные фистулы)
 УЗ-допплерография (недорогой и довольно информативный метод, не применяется для диагностики сосудов мозга)
 Стетоскоп (часто при возникновении артериовенозной фистулы появляется сосудистый шум)

Лечение 
Поддаётся лечению методами эндоваскулярной хирургии.

См. также 
 , для проведения гемодиализа
 Дуральная артериовенозная фистула ДАВФ — фистула, расположенная в твёрдой мозговой оболочке

Примечания

Литература 

Заболевания сосудов